

Matematica 
Schema – struttura algebrica introdotta da Alexander Grothendieck

Sport 

 Schema – tattica o strategia nel gioco del calcio
 Schema – tattica o strategia nel gioco della pallavolo
 Schema – nello sport, tattica o strategia impostata in una fase della prestazione

Umanistica 
 Schema – termine filosofico della tradizione atomista, variamente definito
 Schema – in psicologia, nozione coniata dallo psicologo britannico Frederic Bartlett, indicante un modello di pensiero o di comportamento
 Schema – in enigmistica, relazione che lega due o più parole
Schema – in linguistica, modello, struttura, figura del discorso che produce trasformazioni morfologiche e sintattiche
Schema metrico – in metrica, descrizione di un componimento poetico dal punto di vista metrico

Altro 
 Schema elettrico (o diagramma elettrico) – in elettrotecnica ed elettronica, rappresentazione semplificata di un circuito elettrico o elettronico
 Schema di database – in informatica, struttura o organizzazione logica dei dati contenuti da un database

Altri progetti